FIRS' verdensmesterskab i inlinehockey er en årligt tilbagevende begivenhed for inlinehockeylandshold, som er afviklet siden 1995. I begyndelsen blev der kun spillet om VM for mænd, men siden 2001 er der også afviklet et mesterskab for kvinder, og i 2007 blev junior-World Cup opgraderet til officielt juniorverdensmesterskab, således at der nu i alt spilles om tre VM-titler. Mesterskaberne arrangeres af Committee International Roller Inline Hockey (CIRILH), som er inlinehockey-kommitteen under Fédération Intenationale de Roller Sports (FIRS).  

International Ice Hockey Federation (IIHF) afvikler et tilsvarende verdensmesterskab for mænd. Se IIHF's VM i inlinehockey.

Afholdte mesterskaber

Mænd

Kvinder

Junior

Kilder / eksterne henvisninger 
Fédération Intenationale de Roller Sports  
World Championships   

VM i inlinehockey